Julio Cesar Monteiro Estrela, de nome artístico Julio Estrela (Rio de Janeiro, 4 de junho de 1986) é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira